Okubo oder Ōkubo (jap. ) bezeichnet:
 den Tokioter Bahnhof Ōkubo
 ein Dorf in der:
 Präfektur Aichi: Ōkubo (Aichi) (heute: Tahara (Aichi))
 Präfektur Fukushima: Ōkubo (Fukushima) (heute: Iino (Fukushima))
 Präfektur Kyōto: Ōkubo (Kyōto) (heute: Uji (Kyōto))
 Präfektur Saitama: Ōkubo (Saitama) (heute: Sakura-ku, Saitama)
 Präfektur Yamagata: Ōkubo (Yamagata) (heute: Murayama)
 eine Stadt in der:
 Präfektur Akita: Ōkubo (Akita) (heute: Katagami (Akita))
 Präfektur Hyōgo: Ōkubo (Hyōgo) (heute: Akashi)
 Präfektur Tokio: Ōkubo (Tokio) (heute: Shinjuku)
 Präfektur Toyama: Ōkubo (Toyama) (heute: Toyama)
 ein Lehen Ōkubo (Han)
 einen japanischen Klan: Ōkubo (Klan)
 Ōkubo Nagayasu (Samurai)
 Ōkubo Tadaaki (Daimyō)
 Ōkubo Tadachika (Daimyō)
 Ōkubo Tadamasa (Daimyō)
 Ōkubo Tadamasu (Daimyō)
 Ōkubo Tadamoto (Daimyō)
 Ōkubo Tadanao (Daimyō)
 Ōkubo Tadanori (Daimyō)
 Ōkubo Tadaoki (Daimyō)
 Ōkubo Tadasuke (Daimyō)
 Ōkubo Tadataka (Samurai)
 Ōkubo Tadatomo (Daimyō)
 Ōkubo Tadatsune (Daimyō)
 Ōkubo Tadayo (Daimyō)
 Ōkubo Tadayoshi (1736–1769) (Daimyō)
 Ōkubo Tadayoshi (1857–1877) (Daimyō)
 Ōkubo Tadazane (1782–1837) (Daimyō)
 Ōkubo Toshimichi (1830–1878), japanischer Staatsmann

Okubo bzw. Ōkubo bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:
 Atsushi Ōkubo, japanischer Mangaka
 Ōkubo Fukuko (1919–2000), japanischer Kunsthandwerkerin
 Gōshi Ōkubo (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Ōkubo Haruno (1846–1915), japanischer General
 James K. Okubo (US-Soldat)
 Kaoru Ōkubo (Komponist, Arrangeur)
 Kiyoshi Ōkubo (1935–1976), japanischer Serienmörder
 Koroku Ōkubo (Fotograf)
 Makoto Ōkubo (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Naoya Ōkubo (* 1975), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Ōkubo Sakujirō (1890–1973), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Susumu Ōkubo (1930–2015), japanischer theoretischer Physiker
 Takahiro Ōkubo (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Takuo Ōkubo (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Ōkubo (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Tomoaki Okubo (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Tsutomu Ōkubo (Politiker)
 Yoshito Ōkubo (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yu Okubo (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yūki Ōkubo (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Yukishige Ōkubo (Politiker)
 Yuri Okubo (* 2000), japanischer Snowboarder